Hendricks (Minnesota)
Hendricks (Virgínia Ocidental)
Condado de Hendricks

Desambiguações de topônimos